Diese Liste der Länder nach Elektrifizierungsgrad sortiert Länder nach dem Anteil ihrer Einwohner mit Zugang zu Elektrizität. Zugang zu Strom gilt als eine der Grundvoraussetzungen für ein modernes Leben. Im Jahre 2016 hatten 87,4 % der Weltbevölkerung einen Stromanschluss. Weltweit gibt es große Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen im Elektrifizierungsgrad.

Liste 
Länder sortiert nach Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu Elektrizität. Bei der Differenzierung zwischen ländlicher und städtischer Elektrifizierung sind die Unterschiede in der Urbanisierung von verschiedenen Ländern zu bedenken. So kann ein Land einen niedrigeren städtischen und ländlichen Elektrifizierungsgrad haben als ein anderes, aber dennoch eine höhere Gesamtelektrifizierung aufgrund von Unterschieden in der Verteilung der Personen, die in ländlichen und städtischen Regionen leben. Quelle für alle Daten ist die Weltbank.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)